De eeuwige bron, een roman uit 1943 van Ayn Rand (oorspronkelijke Engelstalige titel: The Fountainhead)
The Fountainhead (film), een film uit 1949 van King Vidor